Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Breton, d'après , un bras de mer dans le golfe du Mexique :
 l', un porte-avions d'escorte de classe Bogue prêté à la Royal Navy et renommé HMS Chaser de 1943 à 1946 ;
 l', un porte-avions d'escorte de classe Bogue lancé en 1942, transformé en porte-hélicoptères en , en transport d'avions en 1959, et rayé des listes en .

Breton